Dagoberto I — rei da Nêustria e da Borgonha
Dagoberto II — rei da Austrásia
Dagoberto III — rei merovíngio dos francos
Dagoberto de Pisa — patriraca do Reino Latino de Jerusalém
Dagoberto (futebolista) — defendeu o Athletico Paranaense e o São Paulo FC

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história